Wzniesienia w Polsce:
 Wyżawa – wzniesienie na Równinie Gryfickiej, położone w woj. zachodniopomorskm, w powiecie kołobrzeski, w gminie Siemyśl
 Wyżawa – wzniesienie na Wyspie Chrząszczewskiej, położone w woj. zachodniopomorskm, w powiecie kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski
 Wyżawa – wzniesienie w woj. zachodniopomorskm, w powiecie łobeskim

Zobacz też 
 Wizawa